

Persone 
 Aldo Biscardi – conduttore televisivo italiano, fratello minore di Luigi
 Luigi Biscardi – politico italiano, fratello maggiore di Aldo

Altro 
 Il processo di Biscardi – programma televisivo italiano in onda su 7 Gold